Goljak (berg), berg op de grens van Servië en Kosovo.
 Goljak (Jastrebarsko), dorp in Kroatië (provincie Zagreb).
 Goljak Klanječki, dorp in Kroatië (provincie Krapina-Zagorje).